FLE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Petersburg Fort Lee AAF (Stati Uniti)